Ухтыш

Название реки 

 Ухтыш
 Большой Ухтыш
 Малый Ухтыш

Прочее 
 ЗВМ-2410 — снегоболотоход «Ухтыш»